Лас Аренас има више значења:

 Лас Аренас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Аренас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Аренас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Аренас, Ел Корозо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Аренас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аренас, Рестауранте (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аренас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Аренас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Аренас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Аренас, Сан Агустин (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Аренас (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Аренас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Аренас (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Аренас (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Аренас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Аренас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Аренас (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Аренас, Ла Палма (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику